

Hydronymes 
 L'Arly est une rivière française des départements Savoie et Haute-Savoie dans la région Rhône-Alpes et un affluent de l'Isère, donc un sous-affluent du Rhône.
 Les gorges de l'Arly commencent à Ugine (Savoie) et se terminent aux environs de Praz-sur-Arly (Haute-Savoie). Elles sont traversées par l'Arly, affluent de l'Isère.

Toponymes

France  
 Praz-sur-Arly est une commune française, située dans le département de la Haute-Savoie et la région Rhône-Alpes.
 Le val d'Arly est une vallée située entre les massifs du Beaufortain, des Aravis et des Bauges, à la limite de la Savoie et de la Haute-Savoie, entre les cols Aravis et des Saisies.

Afrique  
 La réserve totale de faune d'Arly, réserve de chasse et réserve de biosphère du Burkina Faso.

Pseudonyme 

 Dominique Arly (1915-2009), écrivain français, auteur de roman policier